River Falls, aux États-Unis, peut faire référence à :

 River Falls, ville du comté de Covington située dans l'État d'Alabama.
 , un township, du Comté de Pennington (Minnesota).
 River Falls, une ville (city) des comtés de Pierce et Sainte-Croix dans le Wisconsin.
 , une ville (town) du comté de Pierce dans le Wisconsin.

Autre 
 River Falls (quartier), quartier de Potomac (Maryland)
 Thief River Falls dans le Minnesota
 Black River Falls (Wisconsin)

Article connexe 
 Rivière des Chutes (homonymie)